Highland Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Highland Springs (Lake County, Kalifornien)
 Highland Springs (Riverside County, Kalifornien)
 Highland Springs (Kentucky)
 Highland Springs (Tennessee)
 Highland Springs (Virginia)